Кепплер — фамилия. Известные носители:
 Кепплер, Вильгельм Карл (1882—1960) — германский государственный деятель, промышленник, обергруппенфюрер СС
 Кепплер, Георг (1894—1966) — обергруппенфюрер СС и генерал войск СС.
  (1838—1894) — американский карикатурист, сатирик.

См. также 
 Кеплер